Гексацианоферра́т ка́лия — кровяная соль

 Гексацианоферрат(II) калия (жёлтая кровяная соль)
 Гексацианоферрат(III) калия (красная кровяная соль)